A. A. Krishnaswami Ayyangar, matemàtic de l'Índia
 Aliança pel Futur de Kosovo (del seu nom en albanès Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës), partit polític de Kosovo
 Ajnad al-Kavkaz, grup gihadista actiu a la Guerra Civil siriana
 Club de l'Automòbil Antic de Letònia (del seu nom en letó Antīko Automobiļu Kluba), club d'automobilistes de Letònia
 Aåk també és l'abreviatura de l'alumoåkermanita, mineral de la classe dels silicats
 Aak també és un tipus de música tradicional de Corea
 Aak també és un vaixell fluvial utilitzat al Rin, als Països Baixos